Colima (savezna država), država u Meksiku
 Colima Indijanci, Cariban pleme i jezik u Kolumbiji
 Colima Indijanci (Ekvador), Barbacoan pleme i jezik u Ekvadoru